«Fool Again» — пятый и последний сингл с дебютного альбома ирландской поп-группы Westlife.

Вышедший в марте 2000 года «Fool Again» стал очередным, уже пятым из пяти, синглом группы, возглавившим британские чарты. При этом он находился в Top 100 национального хит-парада Соединенного Королевства в течение 12 недель. Общие продажи композиции в Великобритании превысили отметку в 200,000 экземпляров. В родной Ирландии, тем не менее, Fool Again стал первым синглом Westlife, не сумевшим возглавить национальный хит-парад и уступил первую строчку композиции «Maniac 2000» ирландского диджея Марка Мак-Кейба.

Режиссёром видеоклипа на песню выступил Камерон Кейси, также работавший с группой над музыкальным видео для песен Flying Without Wings, I Have a Dream, Seasons In The Sun и британской версией клипа World of Our Own. Съемки проходили в Мехико, главным образом на площади Эль Зокало, а также в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес.

Список композиций 
 UK CD1
 «Fool Again» (Single Remix) — 3:49
 «Tunnel of Love» — 3:09
 «Fool Again» (Video) — 3:49

 UK CD2
 «Fool Again» (Single Remix) — 3:49
 «Fool Again» (Acoustic) — 3:49
 «Don’t Calm the Storm» — 3:57

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на песню «Fool Again» 
 Официальный сайт Westlife 

Песни Westlife
Синглы Westlife
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart